Gradison ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Gradison (* 1928), US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei)
 Heather J. Gradison (* 1952), von 1985 bis 1990 Leiterin der amerikanischen Regulierungsbehörde Interstate Commerce Commission